Vallás
Áldozat a különféle vallásokban
 Áldozat (szentáldozás) a katolikus vallásban

Művek
 Áldozat (regény) (Bec), Darren Shan horrorregénye, 2006
 Áldozat (film, 1961) (Victim), Basil Dearden angol filmje, 1961
 Az áldozat (film, 1979), Dobray György filmje, 1979

Egyéb
Áldozat (kriminológia), kriminológiai szakfogalom
Áldozat (sakk) – saját sakkfigura leütésének megengedése, valamilyen későbbi előny érdekében.